

Música 
Álbuns
 Now (álbum de Maxwell)
 Now That's What I Call Music!, coletânea musical, conhecida apenas como Now!

Canções
 Now (canção de Def Leppard)
 Now (canção de Paramore)

Outros
 NOW, acrônimo de National Organization of Women, organização feminista norte-americana
 Now United, grupo global de música pop

Desambiguações de música